Werwolf – niemiecka organizacja partyzancka działająca po 1943
 Führerhauptquartier Werwolf – kwatera główna Hitlera w czasie II wojny światowej

Zobacz też:
 Operacja Wehrwolf – niemiecka akcja pacyfikacyjna na Zamojszczyźnie